

Codici 
 YET – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Edson (Alberta) (Canada)

Sigle 
YET, Youth, Europe and Theatre project, progetto teatrale interculturale tra Italia, Polonia e Paesi Bassi